Zkratka AATW může mít tyto významy:

 All Around the World
 Anarchisté proti zdi — izraelská anarchistická skupina
 

Zkratky